Борис Николаевич Попов (9 сентября 1937 года — 10 мая 2014 года) — советский и украинский театральный актёр, заслуженный артист РСФСР.

Биография 
В 1964 году окончил Ростовское училище искусств (ныне Ростовский колледж искусств). После окончания училища играл на сценах театров в Комсомольске-на-Амуре, Липецке и Архангельске.

В 1980 году перешёл во вновь возрождаемый Днепродзержинский музыкально-драматический театр (ныне Днепродзержинский академический музыкально-драматический театр им. Леси Украинки), где проработал 34 года и сыграл более 100 ролей.

В последние годы после перенесённого инфаркта реже выходил на сцену.

Умер 10 мая 2014 года в Днепродзержинске.

Награды и премии 
 Заслуженный артист РСФСР (16.03.1978).
 Лауреат Международного театрального фестиваля «Классика сегодня»: «Лучший актёрский дуэт» за роль Бернардо в спектакле «Изобретательная влюблённая» по пьесе Лопе де Вега (1999).
 Лауреат Высшей театральной премии Приднепровья «Сичеславна»: «Лучшая мужская роль второго плана» за роль Портупеи в спектакле «Танго на закате» по пьесе М. Булгакова «Зойкина квартира» (2007).
 Нагрудный знак «Отличие городского головы» (2001).
 Нагрудный знак «За заслуги перед городом» ІІІ степени (2006).
 Нагрудный знак «Отличие городского головы Днепропетровского облластного совета» (2010).
 Нагрудный знак «За заслуги перед городом» ІІ степени (2012).

Работы в театре 
 «Морозко» Ю. Шуцкого по мотивам русских народных сказок — Старик
 «Проснись и пой!» М. Дьярфаша — Пишта Орбок
 «Ханума» А. Цагарели — старик, приятель князя в бане
 «Летучая мышь» И. Штрауса — дежурный по тюрьме
 «Бременские музыканты» Г. Гладкова, В. Ливанова, Ю. Энтина — Король
 «Третье слово (Дикарь)» А. Касоны — профессор
 «Сильва» И. Кальмана — Ферри
 «Кадриль» — Саня Арефьев

Примечания

Ссылки 
 Борис Попов на сайте Днепродзержинского театра